Termenul Mesa poate însemna:

 Mesă, la romano-catolici și la luterani: „liturghie”;
 În spaniolă și portugheză: masă. Provine din cuvântul latin mensa.

Denumiri geografice din statele Unite 

 Orașul Mesa, comitatul Maricopa, statul 
 Localitatea Mesa, comitatul Maricopa, statul 
 Orașul Mesa, comitatul Maricopa, statul 
 Parcul Național Mesa Verde din statul 
 Comitatul Mesa, statul Colorado

Nume de persoane 

 Carlos Mesa, președintele Boliviei

Alte utilizări 

 Mesa (semiconductor)
 Mesa 3D - biblioteca (informatica) grafica liberă, care implementează OpenGL, OpenGL ES, OpenVG sau EGL
 În sahandism și curandismo din America Latină înseamnă altar, ritual.
 Mesa (geologie) , (spaniolă: „masă”), teren înălțat cu suprafață plană, cu una sau mai multe laturi abrupte, comună în regiunile Platoului Colorado din Statele Unite

Referințe și note

Bibliografie 
 Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române, Ediția a doua, Editura Litera Universal, București - Chișinău, 2007. ISBN 978-973-675-307-7 

Nume proprii